La Top Teams Cup masculine 2000-2001, nouveau nom de la coupe des vainqueurs de coupe, est la  de la Top Teams Cup masculine. Pour cette nouvelle formule, les pays les mieux notés sur le plan européen (Italie, France etc.) ne présentent pas d'équipe.

Participants

Tour qualificatif

Tour principal

Poule 1 

|valign="top" |

|}
|}

Poule 2 

|valign="top" |

|}
|}

Poule 3 

|valign="top" |

|}
|}

Poule 4 

|valign="top" |

|}
|}

Poule 5 

|valign="top" |

|}
|}

Poule 6 

|valign="top" |

|}
|}

Poule 7 

|valign="top" |

|}
|}

Poule 8 

|valign="top" |

|}
|}

Quarts de finale

Finale à quatre

Liens externes 
  Site officiel

Coupe de la CEV masculine
Événement sportif international en Turquie
Sport en Turquie en 2001
Europe M2
Volley-ball M2